Dziewoński ist der Name von:
Adam Dziewoński (1936–2016), polnischer Geophysiker
Karol Dziewoński (1876–1943), polnischer Chemiker